Il doppio del torneo di tennis ATP Birmingham 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Vitas Gerulaitis e Sandy Mayer che hanno battuto in finale Frew McMillan e Dick Stockton 3–6, 6–1, 7–6.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (primo turno)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (semifinali)

 Frew McMillan /  Dick Stockton (finale)
 Fred McNair /  Sherwood Stewart (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Birmingham 1978